

Рощинська сільська рада — сільська рада, Джанкойський район, АР Крим

Рощинська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан